Augustyński – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Augustyński 
 Adam Augustyński (1900–1965) – polski prawnik, bankowiec, obrońca Lwowa
 Andrzej Augustyński (ur. 1963) – polski teolog, duchowny katolicki, działacz społeczny, publicysta
 Jan Augustyński (1878–1943) – polski filolog klasyczny, profesor gimnazjalny, działacz polonijny w Gdańsku
 Jerzy Augustyński (1908–1939) – polski urzędnik państwowy, działacz polonijny w Gdańsku, ofiara zbrodni w Piaśnicy
 Jerzy Augustyński (1932–1987) – polski operator filmowy, autor filmów dokumentalnych
 Jędrzej Augustyński (1917–1944) – polski menedżer, żołnierz AK, instruktor harcerski
 Marcin Augustyński (1857–1929) – polski działacz ludowy
 Stanisław Augustyński (1869–1949) – polski prawnik, urzędnik skarbowy, działacz polonijny, poseł na Sejm II RP
 Wojciech Augustyński (1842–1899) – polski działacz ludowy
 Zygmunt Augustyński (1890–1959) – polski prawnik, polityk, dziennikarz, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, więzień polityczny w okresie stalinowskim
 Peer Augustinski (1940–2014) – niemiecki aktor teatralny, filmowy i głosowy, prezenter telewizyjny, lektor audiobuków, oficjalny aktor dubbingowy Robina Williamsa
 Beata Augustyńska - polska biolog, profesor uczelni
 Janina Augustyńska (1920–1944) – polska harcerka, żołnierz AK